Wenne steht für:

 Wenne, Nebenfluss der Ruhr
 Haus Wenne, Herrenhaus nordöstlich von Eslohe (Sauerland)

Wenne ist ein Namensteil folgender Personen:
 Clemens August Maria Joseph Adam Freiherr von Weichs zur Wenne, Landdrost im Herzogtum Westfalen und Präsident der Regierung in Arnsberg, siehe Clemens August von Weichs
 Maximilian Friedrich von Weichs zu Wenne (* um 1760; † 1846), Geheimrat und Domherr in Münster und Bamberg